Marco Atilio Régulo fue el nombre de varias personas de la Antigua Roma:

 Marco Atilio Régulo.— Famoso militar de la primera guerra púnica.
 Marco Atilio Régulo (cónsul 294 a. C.).— Cónsul en el año 294 a. C.
 Marco Atilio Régulo (cónsul 227 a. C.).— Cónsul en el año 227 a. C.
 Marco Atilio Régulo (pretor).— Pretor en el año 213 a. C.
 Marco Atilio Régulo Caleno.— Cónsul en el año 335 a. C.

En música clásica es el nombre de varias óperas:

 Marco Atilio Régulo (Cimarosa).— De Domenico Cimarosa (1796), con libreto de Pietro Metastasio.
 Marco Atilio Régulo (Hasse).— De Johann Adolph Hasse (1750), con libreto de Pietro Metastasio.
 Marco Atilio Régulo (Jommelli).— De Nicolo Jommelli (1753), con libreto de Pietro Metastasio.
 Marco Atilio Régulo (Lasnel).— De Egidio Lasnel (1748), con libreto de autor desconocido.
 Marco Atilio Régulo (Monza).— De Carlo Ignazio Monza (1777), con libreto de autor desconocido.
 Marco Atilio Régulo (Pagliardi).— De Giovanni Maria Pagliardi (1693), con libreto de Matteo Noris.
 Marco Atilio Régulo (Rampini).— De Giacomo Rampini (1713), con libreto de autor desconocido.
 Marco Atilio Régulo (Scarlatti).— De Alessandro Scarlatti (1719), con libreto de autor desconocido.
 Marco Atilio Régulo en África.— De Pietro Paolo Laurenti (1701), con libreto de autor desconocido.